Geografie 
 Robinsons (rivier), een rivier op het Canadese eiland Newfoundland
 Robinsons (plaats), een dorp aan de monding van die rivier

Andere
 Robinsons (drank), een Engels fruitdrankmerk
 Robinsons Brewery, een brouwerij in de Engelse stad Stockport
 Robinsons Malls, een Filipijnse keten van shoppingcenters